Mount Hooker kan syfta på följande:

 Mount Hooker, Alberta, ett berg i Kanada
 Mount Hooker, Antarktis, ett berg i Antarktis